Загужа́ны () — село в Польше в гмине Горлице Горлицкого повята Малопольского воеводства.

География 
Село находится в 6 км от административного центра гмины города Горлице и 97 км от центра воеводства города Краков.

История 
Первые сведения о селе относятся к 1319 году, когда оно стало собственностью бенедиктинского монастыря в Тыньце. После того, как имущество монастыря было национализировано австрийскими властями, село перешло в собственность шляхетского рода Велёпольских из Кобылянки и через некоторое время — роду Скшиньских. В 1839 году Тадеуш Скшиньский построил в селе усадьбу в неоготическом стиле по проекту архитектора Францишка Ланци. В этой усадьбе Тадеуш Скшиньский основал небольшую начальную школу для детей обедневшей шляхты. В этой школе некоторое время преподавал польский писатель Винценты Поль. Со временем эта усадьба приобрела черты замка.

В 1816 году в селе была построена каменная церковь.

В 1975—1998 годах село входило в Новосонченское воеводство.

Известные жители и уроженцы 
 Александр Скшиньский (1882—1932) — польский государственный деятель.

Достопримечательности 
 Загужанский замок — памятник культуры Малопольского воеводства.
 Ландшафтный парк, заложенный в первой половине XIX века;
 Воинское захоронение времён Первой мировой войны;
 Мавзолей Скшиньских, в котором похоронен польский государственный деятель Александр Скшиньский.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT  
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  

Населённые пункты Горлицкого повета